Жидрунас Карчемарскас (; 24 мая 1983, Алитус, Литовская ССР, СССР) — литовский футболист. Воспитанник детско-юношеской футбольной школы города Алитус. Тренер — Римас Коханаускас.

Карьера

Клубная 

Играл в командах «Дайнава» (Алитус), Жальгирис (Вильнюс), «Полония» (Вильнюс). В московском «Динамо» с декабря 2001 года. В основном составе «Динамо» дебютировал 4 мая 2003 мая в матче «Уралан» — «Динамо», 1:5, выйдя на замену вместо полевого игрока сменив в воротах удаленного основного, на тот момент, вратаря Романа Березовского.

Чемпион России среди дублирующих составов 2002 и 2003 годов. Признан лучшим игроком дублирующего состава московского «Динамо» 2003 года по опросу среди болельщиков.

Сборная 
Дебютировал в составе сборной Литвы по футболу в 2002 году. После того как Гинтарас Стауче в 2004 году завершил карьеру футболиста, Жидрунас Карчемарскас стал основным вратарём литовской национальной команды.

Личная жизнь 
Старший брат Роландас выступал за различные литовские футбольные клубы.

Достижения 
Командные
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2008

Личные
 Лучший футболист Литвы: 2011, 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль Карчемарскаса на www.fc-dynamo.ru
 
 
 
 
 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Османлыспор»